El Centro de Estudios Universitarios (CEU) es una institución de educación superior privada  auspiciada por Acción Educativa Cultural, A. C., que cuenta con un edificio de rectoría y unidades educativas localizadas tanto en el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, como en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. CEU ofrece instrucción a nivel de preparatoria, licenciatura, y maestría.

Historia 

El CEU, obtuvo por Resolución del Ejecutivo del Estado, el 18 de junio de 1970, Reconocimiento de Validez Oficial como “Escuela Libre Universitaria”, así como también a los estudios que en ella se hicieren. Con la citada Resolución se reconoció la labor educativa de su fundador, el Maestro Antonio Coello Elizondo (1915-1982), conocido como forjador de escuelas, (quien además fue Gran Maestro de la Gran Logia Masónica del Estado de Nuevo León, grado 33o, y Diputado Federal); labor que de manera institucional podemos decir, se inicia a partir de septiembre de 1938, fecha en que se crea el Centro Obrero de Orientación Socialista, el antecedente, más remoto del CEU.

Este Centro fue creado para ofrecer a los trabajadores que no finalizaron su instrucción primaria la oportunidad de hacerlo, además de coadyuvar en la gran campaña de alfabetización que por entonces se emprendió; más tarde este Centro habría de convertirse en la ESCUELA PRIMARIA NOCTURNA PARA TRABAJADORES “PROF. ADÓN VILLARREAL”, misma que a la fecha sigue funcionando bajo los auspicios de la Dirección de Educación del Estado.
En Linares el Profr. Coello Elizondo laboró de marzo de 1937 a agosto de 1938, captándose de nuevo la simpatía de la clase laborante y parabienes de sus superiores jerárquicos. El 1° de septiembre del último año que se cita en la Dirección de Educación, fue designado Director de Centro Obrero de Monterrey al que, cuatro meses después, se le otorgara el nombre del ilustre educador Adán Villarreal. Esta escuela fue creada fundamentalmente para ofrecer a los trabajadores que no finalizaron su instrucción primaria, la oportunidad de conquistar el certificado respectivo.

En 1940 se creó la ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NOCTURNA PARA TRABAJADORES No. 10 (hoy reconocida por la S.E.P. como la No 1, por haber sido la primera en el País que se fundó dentro del hoy Subsistema de Escuelas Secundarias Nocturnas).

En 1956 se creó a ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL NOCTURNA PR COOPERACIÓN.
En 1960 se creó la ESCUELA NORMAL FEDERAL NOCTURNA POR COOPERACIÓN (Estas tres últimas escuelas llegaron a formar lo que en un
tiempo se conoció en Monterrey como el CENTRO ESCOLAR FEDERAL).

En 1969 se creó la ESCUELA PREPARATORIA DIURNA, incorporada a la Universidad de Nuevo León (hoy UANL).

Al iniciar su etapa como Universidad, el CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS el 18 de junio de 1970, habría de ofrecer a la comunidad regiomontana:

 ENSEÑANZA PREPARATORIA ( En turno matutino y nocturno )
 ENSEÑANZA NORMAL
 Para Profesores de Educación Primaria.Turno matutino y nocturno. 
 Para Profesores de Educación Física.Turno matutino. 
 Para Maestro de Educación Preescolar. Turno Vespertino.
 ENSEÑANZA PROFESIONAL :
 Contador Público Auditor. 
 Licenciado en Administración de Empresas. 
 Licenciado en Relaciones Industriales. 
 Licenciado en Psicología. 
 Ing. Industrial Administrador. 
 Médico Veterinario Zootecnista. 
 Licenciado en Ciencias Jurídicas. 
 Licenciado en Pedagogía
 Ing. Mecánico Administrador 
 Ing. Mecánico Electricista. 
 Ing. Agrónomo y Zootecnista. 
 Lic. Educación Preescolar, 
 Lic. Educación Física, Ing. Mecánico, 
 Ing. Electricista 
 Lic. Psicopedagogía.  
 Lic. en Tecnología Deportiva
 Ing. en Sistemas Computacionales
 Lic. en Informática Administrativa
 Licenciado en Comercio Internacional
 Licenciado en Mercadotecnia
 Licenciado en Comunicación Social.

El CEU también ofrece la Maestría en Administración, a través de su  Instituto de Posgrado, en las Áreas de

 Recursos Humanos.
 Finanzas. 
 Mercadotecnia. 
 Información Administrativa.
 Organización General. 
 Administración Pública.

Unidades educativas y carreras profesionales

Rectoría Sistema CEU 
Ubicación: Hidalgo #531  Pte.
Col. Centro, Monterrey, N. L. México

Unidad Centro 
Ubicación: Hidalgo # 556 Pte.
Colonia Centro, Monterrey; N. L. México
 Escuela de Idiomas
 Bachillerato
 División de Ciencias Administrativas
 Contador Público Auditor
 Licenciatura en Administración de Empresas
 Licenciatura en Administración de Recursos Humanos
 Licenciatura en Mercadotecnia
 Licenciatura en Negocios Internacionales

Unidad Guadalupe 
Ubicación: Margarita Maza de Juárez #1010 Pte.
Guadalupe N. L. México
 División de Medicina Veterinaria
 Médico Veterinario y Zootecnista

Unidad América 
Ubicación: Jerónimo Treviño 1701 Pte.
Col. Centro, Monterrey, N. L. México
 División de Humanidades y Ciencias Sociales
 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
 Licenciatura en Ciencias Jurídicas
 Licenciatura en Diseño Gráfico
 Licenciatura en Pedagogía
 Licenciatura en Psicología

Unidad Loma Larga 
Ubicación: Loma Redonda #1509
Col. Loma Larga Monterrey N. L. México
 Bachillerato
 Licenciatura en Cultura Física y Deporte
 División de Ingeniería e Informática
 Ingeniero en Mecatrónica
 Ingeniero en Tecnologías de la Información
 Ingeniero Industrial Administrador
 Ingeniero Mecánico Administrador
 Ingeniero Mecánico Electricista
 División de Posgrado 
 Maestría en Administración de Empresas
 Maestría en Comunicación y Mercadotecnia
 Maestría en Derecho Privado
 Maestría en Educación en el Área de Educación Superior y Necesidades Educativas Especiales
 Maestría en Educación Física y Deporte
 Maestría en Gestión del Talento Humano
 Maestría en Ingeniería Industrial
 Maestría en Psicología Organizacional
 Posgrado: Especialidad Médica en Perros y Gatos

Acreditaciones 

 FIMPES (Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior)

Afiliaciones 

 ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior)

Membresías 
 
 IAUP (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior)
 HACU (Hispanic Association of Colleges and Universities)
 CONAHEC (Consortium North American Higher Education Collaboration)

Referencias

Enlaces externos 

 CEU - Página Web Oficial del Centro de Estudios Universitarios

Instituciones educativas fundadas en 1970
Educación en México
Universidades privadas de México
Universidades de Monterrey